Unió Nacional del Camerun (francès: Union nationale camerounaise) és un partit polític del Camerun, fundat pel president Ahmadou Ahidjo.

Camerun
Partits polítics d'Àfrica